Madenbach und Mahdenbach sind Gewässernamen:

 Madenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Niederbachs (zum Stettbach) bei Gründelhardt, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mahdenbach (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs (zum Neckar) bei Altenburg, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Mahdenbach (Reichenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Reichenbachs (zur Aich) bei Musberg, Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mahdbach